|}

Željezničke pruge u Hrvatskoj